Maraton w Grazu – bieg maratoński rozgrywany corocznie w październiku w austriackim Grazu. Pierwsza edycja zawodów miała miejsce w 1994 roku.

W historii biegu maraton pięciokrotnie miał rangę mistrzostw Austrii (1995, 1998, 2005, 2010 i 2013).

Zwycięzcy

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka w Austrii
Graz
Sport w Grazu